Халпан има више значења:

 Халпан, Халпа (Султепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Халпан, Халпан Сан Симон (Техупилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Халпан (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Општина Халпан (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Халпан (Халпан, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику